Дисциплина трчања на 100 метара за жене, је била, једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење је одржаno 3. и 4. августа на Олимпијском стадиону.

На такмичењу није било светских, олимпијских и континенталних рекорда. Постигнуто је 7 националних и 23 лична рекорда, а постављена суи 33 најбоља лична резултата у сезони.

Земље учеснице 
Учествовало је 79 такмичарки, из 67 земaља.

  (1)
  Америчка Девичанска Острва (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
|}

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини ће се одржати у четири нивоа у два дана. Први ниво су квалификације у којима ће учествовати само атлетичарке који нису постигле минималне квалификационе норме. У другом нивоу, четвртфиналу, се пласираним из квалификација придружују оне најбоље и тачмиче се у 5 група по 8 атлетичарки, из којих се по три првопласиране и једна по налбољем резултату, пласирају у полуфинале. Полуфинале и финале се одржава другог дана.

Рекорди пре почетка такмичења

Полуфинале 
У финале пласирале су се по две првопласиране из 3 полуфиналне групе (КВ) и две према постигнутом резултасту (кв) 

Ветар: Група 1 — 0,0 м/с,  Група 2. — +1,2 м/с, Група 3 — +1,0 м/с

Финале 
Ветар: +1,5 м/с

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати атлетике на ЛОИ 2012 на сајту ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Трка на 100 метара на Летњим олимпијским играма